Zoloto – film del 1969 diretto da Damir Alekseevič Vjatič-Berežnych
Zoloto – film del 1992 diretto da Fabio Bonzi, distribuito col titolo Oro